Olivier de Serres (1539-1619) est un autodidacte français qui fut l’un des premiers à étudier de manière scientifique les techniques agricoles et à en rechercher l’amélioration de manière expérimentale.
Le canton de Serres est une division administrative française située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.